De naam Riva kan betrekking hebben op:

Plaatsen 
 De Italiaanse gemeente Riva del Garda
 De Italiaanse gemeente Riva di Solto
 De Italiaanse gemeente Riva Ligure
 De Italiaanse gemeente Riva presso Chieri
 De Italiaanse gemeente Riva Valdobbia
 De Zwitserse gemeente Riva San Vitale in het kanton Ticino
 De Turkse gemeente aan de Bosporus, zie Riva (Turkije)
 De Kroatische eiland in de Adriatische Zee, zie Riva (eiland)
 De Amerikaanse plaats Riva (Maryland)
 Riva di Bra, een plaats in de Italiaanse gemeente Bra
 Riva Trigoso, een plaats in de Italiaanse gemeente Sestri Levante, provincie Genua

Namen 
 Emmanuelle Riva (1927-2017), Frans actrice
 Luigi (Gigi) Riva, (1944), Italiaans voetballer
 Mario Riva (1913-1960), Italiaans presentator en toneelspeler
 Maria Riva (1924), Duits toneelspeelster
 René Riva (1979), Nederlands acteur, zanger en presentator
 RIVA, Nieuwe megadancing, (Voormalige Temple, Boccaccio te Gent).

Andere 
 Een popband die voor Joegoslavië in 1989 het Eurovisiesongfestival won, zie Riva (band)
 Een Nederlands danceduo, zie Riva (dance)
 Een bierbrouwerij, zie Brouwerij Riva
 Een Italiaans staalconcern, zie Riva Group
 Een fabrikant van zeer luxe boten, zie Riva (bootconstructeur)
 Een Brits platenlabel, zie Riva Records
 Riva (club), een voormalige discotheek in Destelbergen